Umberto I. Dobrý (14. března 1844 Turín – 29. července 1900 Monza) byl synem krále Viktora Emanuela II. a rakouské arcivévodkyně Adély. Po smrti svého otce se stal druhým králem Italského království, kde vládl od 9. ledna 1878 do 19. července 1900. Patřil k Savojské dynastii.

Život 
Dne 21. dubna 1868 si vzal za manželku svou sestřenici Markétu, princeznu savojskou (vnučka Karla Alberta Sardinského), s níž měl jediného syna a následníka Viktora Emanuela (1869–1947). 19. července 1900 byl v Monze zavražděn anarchistou Gaetanem Bresci.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Italští králové
Savojští
Zavraždění panovníci
Italští princové
Rytíři Řádu černé orlice
Katoličtí panovníci
Savojští princové
Zastřelení lidé
Narození v roce 1844
Úmrtí v roce 1900
Muži
Narození 14. března
Úmrtí 29. července
Narození v Turíně
Italští králové (1861–1946)